Jan Baptist Bonnecroy (1618-après 1676), peintre et graveur flamand
 Philippe Bonnecroy (1720-après 1771), peintre
 Sébastien Bonnecroy (fl. vers 1668-1688), peintre flamand